Mechaal ist der Familienname folgender Personen:

 Adel Mechaal (* 1990), spanischer Leichtathlet
 Emine Hatun Mechaal (* 1995), türkische Mittel- und Langstreckenläuferin